Эдуард-Луи Александр Бризбар () — французский драматург.

Биография

Эдуард-Луи Александр Бризбар родился 12 февраля 1818 года в городе Париже. 

Некоторое время работал писцом у адвоката в Lycée Charlemagne, затем был сборщиком податей, но скоро лишился этой должности и поступил в актёры. Так как и здесь счастье ему не улыбалось, то он решил испытать свои силы на литературном поприще, и первая же пьеса его: «La fiole de Cagliostro» (1835) имела огромный для новичка успех. 

С тех пор Бризбар (большей частью в сотрудничестве с другими авторами) написал свыше ста пьес; среди которых имеются и драмы; но главным образом это водевили того жанра, где остроумие сводится к двусмысленности положения и языка и вся пьеса низводится на степень фарса. 

В 1860 году вместе с Эженом Ну Бризбар издал «Drames de la vie» (2 тома).

Эдуард-Луи Александр Бризбар 17 декабря 1871 года в родном городе.

Избранная библиография

 «La vie en partie double» (1845);
 «Le tigre du Bengale» (1849);
 «Drinn-Drinn» (1851);
 «Rose Bernard» (1857, драма);
 «Les ménages de Paris» (1859); 
 «Le garçon de femme» (1861, драма);
 «La maison Saladier» (1861);
 «Monsieur de la Racléé» (1862);
 «Léonard» (1863, драма);
 «La vache enragée» (1865, комедия);
 «Les rentiers» (1867, комедия);
 «Le musicien de rues» (1866)
 «Les pauvres filles» (1867).

Примечания 

Французские писатели